John Hackett (muzikant) - Brits muzikant
John Hackett (militair) - Brits soldaat